Ухуа́ — китайский топоним:

 Ухуа (Куньмин) (五华) — район городского подчинения городского округа Куньмин провинции Юньнань.
 Ухуа (Мэйчжоу) (五华) — уезд городского округа Мэйчжоу провинции Гуандун.